Salvucci ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Salvucci, italienischer Filmmusikkomponist
 Sandro Salvucci (* 1965), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Pesaro